Radiate – singolo dei Rockets del 1981
Radiate – album di Tricia Brock del 2013
Radiate – singolo degli Enter Shikari del 2013
Radiate – singolo degli Jack Johnson del 2013